Fåglagyl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fåglagyl, Blekinge, sjö i Ronneby kommun, 
Fåglagyl, Småland, sjö i Älmhults kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn